Министерство регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины () — государственный орган исполнительной власти Украины, деятельность которого направляется и координируется Кабинетом министров Украины. Министерство возглавляет Министр регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины, которого назначает на должность Верховная Рада Украины в установленном законодательством порядке.

Ссылки

 Положение о Министерстве регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины

Министерства Украины